

Шилово — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Шилово — село, Калманський район, Алтайський край
 Шилово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область